Landkreis Hildburghausen
 Hildburghausen (stad)